Ministero dell'ambiente e dell'alimentazione – ministero della Danimarca
 Ministero dell'ambiente – ministero del Giappone
 Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – ministero dell'Italia
 Ministero dell'ambiente e dei cambiamenti climatici – ministero della Romania
 Ministero dell'ambiente – ministero della Svezia
 Ministero della transizione ecologica e solidale, anche detto in passato Ministero dell'ambiente – ministero della Francia